Им Квон Тхэк (; род. 1936) — южнокорейский кинорежиссёр. Обладатель «приза за лучшую режиссуру» Каннского кинофестиваля за драму «Штрихи огня».

Семья 
 Жена — актриса Чхэ Рён.
 Два сына — Им Дон Джун и Им Дон Дже (последний использует сценический псевдоним ).

Фильмография

Примечания

См. также 
 Кинематограф Кореи

Лауреаты премии Хоама в области искусств
Лауреаты премии «Большой колокол»